Diplothorax är ett släkte av skalbaggar. Diplothorax ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Diplothorax